Philippe Albert (Bouillon, 10 de agosto de 1967) é um ex-futebolista profissional belga, atuou no futebol belga e inglês, disputou duas Copas do Mundo, marcando dois gols.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bélgica
Futebolistas do Royal Charleroi Sporting Club
Futebolistas do KV Mechelen
Futebolistas do Royal Sporting Club Anderlecht
Futebolistas do Newcastle United F.C.
Futebolistas do Fulham F.C.
Jogadores da Seleção Belga de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994